Regresja lodowca (in. recesja lodowca) – wycofywanie się czoła lodowca lub lądolodu z terenu uprzednio zajmowany przez lód i jest jednym z przejawów zmiany geometrii lodowca. 

Występuje, w sytuacji kiedy bilans masy lodowca jest ujemny czyli ablacja (zmniejszanie masy) przewyższa zasilanie lodowca w lód z pola firnowego. Regresja może być spowodowana zarówno zmniejszaniem zasilania pola firnowego jak i zwiększeniem ablacji. 

Zmiana geometrii lodowca nie wynika wprost ze zmiany jego bilansu jego masy i w związku z tym regresja lodowca nie jest związana wprost ze zmniejszeniem masy lodu.

Zobacz też 
 postój lodowca
 oscylacja lodowca
 transgresja lodowca

Przypisy 

Glacjologia